Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine (1994/1995)
 Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine (1995/1996)
 Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine (1996/1997)
 Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine (1997/1998)
 Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine (1998/1999)
 Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine (1999/2000)